Zkratka (značka) CCD může znamenat:

 Charge-coupled device – je elektronická součástka používaná pro snímání obrazové informace.
 Colony Collapse Disorder – je syndrom zhroucení včelstev.
 , karbonátová kompenzační hloubka – hloubka, pod níž nedochází k trvalému ukládání karbonátů.
 CloneCD Control File – je textový popisovač (s příponou .ccd) používaný programem CloneCD, k označení vlastností CD/DVD diskových obrazů.

Externí odkazy